Serrus est le patronyme de:
 Charles Serrus (1886-1946), philosophe français ;
 Maurice Serrus (1944-), footballeur français ;